Heinz Hermann (1892–1948) – żydowski i izraelski psychiatra
 Heinz Hermann (ur. 1958) – szwajcarski piłkarz i trener